Sydamerikanska mästerskapet i basket för damer 1962 spelades i Asunción, Paraguay och vanns av Paraguay. 7 lag deltog.

Resultat
Alla mötte alla varandra en gång.

Externa länkar
FIBA Archive

1962 i Paraguay
Basket i Paraguay
Sportåret 1962
1962
Sportevenemang i Asunción
Internationella sportevenemang i Paraguay
Asunción under 1900-talet